Гасс () — английская фамилия.

Известные носители 
 Гасс, Саймон (род. 1956) — британский дипломат.
  (Saul I. Gass) — математик, линейное и нелинейное программирование (см. Оптимизация).
 Гасс, Фридрих-Вильгельм (1813—1889) — немецкий ученый богослов, педагог.
 Гэсс, Кайл (род. 1960) — американский актёр, продюсер, сценарист, композитор и музыкант. Участник рок-группы Tenacious D.